Esistono più comuni francesi con questo nome

Beauchêne – Loir-et-Cher
Beauchêne – Orne